Werkgeheugen (computer), het werkgeheugen van een computer
Werkgeheugen (mens), het werkgeheugen van een mens